Masi kan syfta på:

 Masi (företag) – en italiensk vinproducent

Geografi

Italien 
1 Masi, kommun, Veneto, Provincia di Padova, 
2 Masi, Verona, ort, Veneto, Provincia di Verona,

Kongo-Kinshasa 
3 Maze (vattendrag i Kongo-Kinshasa), 

Robotskapade Italienförgreningar